Glinka kan syfta på:

 2205 Glinka – en asteroid i huvudbältet

Personer
Glinka är ett ryskt efternamn
 Fjodor Glinka
 Konstantin Glinka
 Michail Glinka
 Sergej Glinka

Ryska efternamn